Jméno Věžnice nese více lokalit:
 Věžnice (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Věžnice (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Věžnice (přítok Třebůvky) – říčka (pravostranný přítok Třebůvky) na rozhraní okresů Svitavy a Prostějov

Externí odkazy